Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису јануар 1977.

Роско Танер је освојио турнир. У финалу је победио Гиљерма Виласа резултатом 6-3, 6-3, 6-3.

Носиоци
   Гиљермо Вилас, (финалиста)
   Роско Танер, (победник)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису јануар 1977.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1977.